Beechwood Acres ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beechwood Acres (Alabama), im Limestone County
 Beechwood Acres (Pennsylvania), im Bucks County